Vicini di casa è una serie televisiva datata 1991 di produzione italiana. Essa andò in onda dal 10 gennaio 1991, prima il giovedì e poi la domenica, alle 20:30 su Italia 1. Il soggetto di questa sitcom sono le situazioni comico-surreali di cui si rendono protagonisti i fratelli Bauscia interpretati da Teo Teocoli e Silvio Orlando, che impersonano rispettivamente:
Teo Bauscia, milanese doc con l'hobby del ballo, il fare da playboy e un debole per il gioco d'azzardo;
Orlando Bauscia, regista di professione, uno pseudo intellettuale amante del cinema d'autore, originario del Mezzogiorno e fratello di Teo da parte di padre.
Nello stesso palazzo Potiomchi, che prende il nome dall'architetto veneto che lo progettò, oltre ai fratelli Bauscia alloggiano sullo stesso pianerottolo:
Eugenio Tortelli, impersonato da Gene Gnocchi, un inventore di giocattoli quantomeno bizzarro che condivide il suo appartamento con una gatta-robot chiamata Matilde di Canossa, un merlo indiano che simpatizza per la Lega Lombarda (il suo nome infatti è Alberto da Giussano) e si professa a favore della caccia, e dei pesci rossi che accudisce con gelosia (in una puntata verrà sequestrato Calzaturificio "Ficio" di Varese, uno dei pesci rossi gettando nello sconforto Eugenio). Eugenio Tortelli ha una passione maniacale per il gioco del calcio balilla: sua l'invenzione di un tavolo dotato di tribune e spogliatoi (celebre la battuta dei giocatori che non si presentavano agli allenamenti).
Gabriella Golia nei panni di se stessa. Fa perdere la testa ad Eugenio che se ne innamora perdutamente pur non essendo corrisposto.
 Circe e Nausicaa, due pettegole donne delle pulizie, interpretate dal duo comico Opera Comique.
Nel secondo ciclo entrerà a far parte del cast anche Enzo Cannavale nei panni di un indolente portiere.

Crediti
Ideatori ed autori della serie sono Gino e Michele con la partecipazione di Marco Posani, Walter Fontana e della Gialappa's Band.
Produttori esecutivi sono Antonio Antonucci Ferrara e Riccardo Pintus mentre le musiche sono di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas (nel secondo ciclo) entrambi facenti parte della Premiata Forneria Marconi.

Repliche
Nonostante la critica televisiva abbia marchiato Vicini di casa come uno degli esempi di sitcom totalmente italiana meglio riuscita, vennero prodotti solo due cicli: il primo andato in onda nel 1991 e il secondo nel 1992.
Col passare degli anni senza un preciso motivo questa serie è finita nel dimenticatoio. La sitcom è stata raramente riproposta in televisione, con alcuni cicli di repliche su Happy Channel nei primi anni duemila, ed è molto difficile trovarne a tutt'oggi valide recensioni. Risulta inoltre pressoché impossibile per i fan recuperare in qualsiasi formato le puntate non essendo mai state distribuite per la commercializzazione.

Note

Collegamenti esterni